Сельское поселение Пельшемское — сельское поселение в составе Сокольского района Вологодской области. Центр — деревня Марковское.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В состав сельского поселения вошёл Пельшемский сельсовет.

География 
Расположено на юге района. Граничит:
 на севере с сельским поселением Замошское,
 на северо-западе с городским поселением город Кадников,
 на западе с сельским поселением Пригородное
 на юге с сельскими поселениями Ботановское и Старосельское Междуреченского района,
 на востоке с сельским поселением Сухонское Междуреченского района.

По территории протекает река Пельшма.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. До 1 марта 2010 года состав сельского поселения не изменялся.

В состав сельского поселения входят 26 населённых пунктов, в том числе
24 деревни,
1 посёлок,
1 село.

Примечания

Ссылки 
 

Муниципальные образования Сокольского района Вологодской области
Сельские поселения Вологодской области